Pacific Rim steht für:

 Pazifischer Rand, geografische Region
 Pacific Rim, US-amerikanischer Film von Guillermo del Toro aus 2013
 Pacific Rim: Uprising, US-amerikanischer Film von Steven S. DeKnight aus 2018
 Pacific-Rim-Nationalpark auf Vancouver Island, Kanada
 Pacific Rim Mining Corporation, kanadisch-australisches Tochterunternehmen von OceanaGold
 Pacific Rim: The Black, Animeserie aus 2021